Stockholm est principalement la capitale de la Suède et plus grande ville du pays.

Toponymes

La commune de Stockholm, plus grande des 290 communes qui composent le pays.
 Le Grand Stockholm, aire urbaine de Stockholm.
 Le comté de Stockholm, un comté de Suède.
 Archipel de Stockholm

Stockholm (Maine),
 Township de Stockholm, une localité du Comté de Wright dans le Minnesota,
 Stockholm (New Jersey),
 Stockholm (New York),
 Stockholm (Dakota du Sud),
 Stockholm (Wisconsin).

Patronymes 
 Carl Stockholm, coureur cycliste américain
 Stockholm, personnage de la série La casa de papel atteint du syndrome du même nom.

Transports 
 Stockholm, paquebot construit en 1900 et ayant navigué pour la Swedish American Line de 1915 à 1929, détruit en 1947 après avoir été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Stockholm, paquebot construit en 1937 pour la Swedish American Line, détruit en 1939 à la suite d'un incendie en 1938 alors qu'il était encore en construction.
 Stockholm, paquebot construit en 1940 pour remplacer le précédent, et détruit en 1948 après avoir été coulé pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Stockholm, paquebot construit en 1948 pour la Swedish American Line, qui entra en collision avec l'Andrea Doria et le coula, en 1956.

Médecine 
 Le syndrome de Stockholm a été pour la première fois décrit lors d'une prise d'otage dans une banque de la capitale.

Musique 
 Stockholm, album solo de Jean-Louis Aubert (1997).
 Stockholm Syndrome, chanson du groupe britannique Muse (2003).
 Stockholm, album de Chrissie Hynde sorti en 2014.

Cinéma 
 Stockholm, film espagnol de Rodrigo Sorogoyen, sorti en 2013.
 Stockholm, film américain de Robert Budreau, sorti en 2018.